Doug Williams peut désigner :
 Doug Williams (1955-), un joueur de football américain ;
 Doug Williams (1972-), un catcheur anglais ;
 Douglas O. Williams (1917-1993), un ingénieur du son américain ;
 , un acteur américain.